Catamarca bezeichnet:

 eine Provinz in Argentinien, siehe Provinz Catamarca
 eine Stadt in Argentinien, mit vollem Namen San Fernando del Valle de Catamarca
 den Zerstörer Catamarca (D 1) der argentinischen Marine (Stapellauf 1911)